Сигна́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Сигнальна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Сигнальна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сигнальна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Сигнальна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці